ROB steht für:
 Raumordnungsbericht
 Reserveoffiziersbewerber, Bewerber um eine Reserveoffizierausbildung
 Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, ehemalige niederländische Behörde für Bodendenkmalpflege
 Robot Operation Buddy, Zubehör des Nintendo Entertainment System
 Rohrwerke Bitterfeld, volkseigener Betrieb in der DDR
 Regionaler Omnibusbahnhof, siehe Busbahnhof
 Bahnhof Oberkirch (Baden) (DS100-Code), Bahnhof von Oberkirch (Baden) an der Renchtalbahn
 Flughafen Monrovia (IATA-Code) im afrikanischen Staat Liberia

RO-B steht für:
 , ISO-3166-2-Code der rumänischen Hauptstadt

Rob steht für:
 Rob (Velike Lašče), Ort in der Gemeinde Velike Lašče, Osrednjeslovenska, Slowenien
 Rob, männlicher Vorname

rob steht für:
 Ta’e (ISO-639-3-Code), Toraja-Sprache

Siehe auch:
 Robb
 Rop

Abkürzung